Supercoppa turca 2010 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2010 – torneo di pallavolo maschile